

Geografia
Bechet – città della Romania nel distretto di Dolj
La Ferrière-Béchet – comune della Francia nel dipartimento dell'Orne

Persone
Michel Bechet – ex calciatore lussemburghese
Sidney Bechet – sassofonista statunitense

Altro 
Cratere Bechet – cratere sulla superficie di Mercurio
Sindrome di Behçet – patologia di origine autoimmune